John R. Hodge (1893–1963), Militaire américain
John E. Hodge (1914–1996), Chimiste américain
John Hodge (homme politique) (1855–1937), homme politique britannique
John Hodge (ingénieur) (1929-2021), ingénieur aérospatial britannique
John Hodge (scénariste) (né 1964), scénariste britannique
John Hodge (footballeur anglais) (né 1969), footballeur anglais
John Hodge (footballeur écossais), joué pour Manchester United et Stenhousemuir
Jack Hodge (1906–1996), footballeur anglais